«Три богатыря и Шамаханская царица» — российский полнометражный мультипликационный фильм кинокомпаний «Мельница» и «СТВ».
Четвёртая часть франшизы «Три богатыря».

Мультфильм, в котором герои предыдущих фильмов о богатырях собираются вместе, вышел через три года после появления третьего фильма цикла — «Илья Муромец и Соловей-Разбойник».
Премьера состоялась 30 декабря 2010 года. Телепремьера мультфильма состоялась 4 ноября 2011 года на «Первом канале». С 5 марта 2022 года было объявлено, что мультфильм «Три богатыря и Шамаханская царица» выпустят в повторный прокат в России.

Сюжет 
Шамаханская царица ищет источник вечной молодости. Она приезжает к храму с волшебным деревом, но вооруженный саблей охранник её не пускает. Она околдовывает охранника, тот влюбляется в неё, встает перед ней на колени, отходит назад, когда она идет на него, падает с обрыва, и предположительно, погибает. Прислужник царицы, говорящий ворон, по настенным рисункам выясняет, что для достижения цели нужно собрать кувшин слёз тысячи красавиц и полить ими волшебное дерево. Но красавиц царица сильно ненавидит, а потому давно извела всех в своём царстве. Ворон предлагает ей наведаться в Киев и женить на ней Князя.

Ворон прилетает в библиотеку Юлия, и из своего пера создаёт книгу. Князь находит эту книгу и фотографию царицы в ней, в результате чего околдовывается и влюбляется в неё. Вельможа Князя, Антип, пытается остановить его, Князь объясняет, что влюбился, и советует выбрать лучшего из трех богатырей как помощника. Юлий рассказывает Князю, как добраться до Шамахана, и Князь отправляется, взяв Юлия в качестве проводника.

Антип, оставшийся за главного, созывает богатырей, чтобы самый лучший богатырь на Руси помогал ему в правлении. Но каждый богатырь думает, что именно он лучший. Поспорив, богатыри приходят к выводу, что «нет первого среди равных» и уходят, а Князь тем временем прибывает в Шамаханское царство, где знакомится с царицей. Юлий влюбляется в её лошадь. После одной попытки беседы со своей возлюбленной Юлий оказывается на дереве, где подслушивает разговор ворона, который просит царицу, чтобы после свадьбы она подарила ему шкуру Юлия, и та соглашается.

Упав с дерева в фонтан, Юлий, чтобы отсрочить свадьбу, объясняет царице, что у русских есть «свои обычаи». Согласно им, жених должен допрыгнуть до окна на вершине самой высокой башни и выхватить из рук невесты платок. Вечером он пытается убедить Князя уехать, сказав, что эту задачу им подкинула царица, однако Князя это всё равно не остановило, а при попытке отказаться прыгать на башню Князь угрожает отдать Юлия в живодёрню. Когда Князь заснул, Юлий пишет письмо Алёше Поповичу с просьбой приехать в царство и спасти его. Узнав об этом, Алёша садится на Моисея и отправляется в путь, но его мучает совесть. Он решает позвать остальных богатырей, и вот все они в сборе.

Добравшись до царства, богатыри видят, что ворота уже закрыты. Решив войти утром, все, кроме Алёши, идут отдыхать. Тем временем после испытания, в результате которого Князь и Юлий оказываются в зарослях кактуса, Князь решает сделать царице предложение. В этот момент Алёша через крышу проникает во дворец, но царица его околдовывает и приказывает богатырю избавиться от двух оставшихся витязей. Ударив Илью Муромца и Добрыню Никитича своей дубинкой, Алёша относит их в тюрьму, а потом кидает в яму, после чего сам прыгает туда же. Идя за Алёшей, Юлий тоже попадает в яму; богатыри, не глядя, бьют его, и только зажегши факел, видят, что это не враг.

В тюрьме с Алёши спадают чары царицы, и он собирается признаться, но Юлий советует подождать. Разрушив башню, богатыри преследуют царицу, но та уже на полпути в Киев. Узнав, что богатыри выбрались из тюрьмы, она приказывает ворону уничтожить их. Ворон на пути богатырей из своего пера создаёт армию монстров. Богатыри приходят к выводу, что должен остаться кто-то один, ведь если они все погибнут, некому будет защищать Киев. Добрыня берёт палочки, и остальные их вытягивают: кому достанется короткая, тот и остаётся. Алёша и Илья уходят, и оказывается, что все палочки длинные. Помчавшись в бой, Добрыня падает в пропасть.

Ворон на перепутье меняет указатель и отправляет Алёшу и Илью в разные направления. Илья вместе с Бурушкой попадает в яму, которая также была подстроена вороном. Очутившись на чужой земле, населённой китайцами, Добрыня находит даосский монастырь, где его атакуют монахи — защитники обители. Добрыня Никитич побеждает их, но монах приказывает священному дракону убить богатыря. Им оказывается Змей Горыныч. Добрыня и Горыныч рады друг друга видеть и здороваются, поэтому сражение не состоялось.

На Змее Добрыня улетает из Китая. Тем временем Алёша Попович выбирается из болота, а Юлия берет в плен леший. Найдя дом чудища, Алёша спасает Моисея и Юлия, после чего уходит вместе с ними. Вскоре их находит и подбирает Змей Горыныч. Вася и Бурушка общими усилиями помогают Илье Муромцу выбраться из ямы, но случайно катапультируют его. Мимо пролетает Горыныч и подбирает Илью. Поняв, что у них перегруз, они спускают Юлия и Моисея к Васе и Бурушке.

Тем временем в Киеве идет свадьба Князя и царицы. Знать негодует, ведь Князь отписал Царице полцарства, но она их околдовывает, и возмущения прекращаются. После этого царица собирает красавиц во дворце и заставляет своих жертв беспрестанно рыдать, показывая им в своём зеркале картины их старости.

Во дворец прибывают жёны богатырей и, оглушив стражу, заходят в покои. Но царица приказывает страже схватить девушек. Они успешно отбиваются, но когда стража их хватает, Любава срывает никаб царицы, которым злодейка скрывала лицо. Оказывается, что царица очень старая и вдобавок лысая, но Князь не меняет своего мнения. Царица приказывает страже увести Алёнушку, Настасью, Любаву и Князя в тюрьму. С Князя спадают чары, и он осознает, что царица — это воплощение зла. Поняв, что они в седьмой камере, Князь вспоминает про способы выбраться оттуда, но активирует этим ловушки, и потолок начинает опускаться. Неожиданно в полу открывается люк, из него вылезает Тихон и выводит Князя и жен богатырей из камеры.

Выбравшись по тайному ходу в поле, Тихон, бабуля и князь, а также Алёнушка, Настасья и Любава встречаются с богатырями. Царица тем временем помещает стражника в зеркало, превращает его в монстра и разбивает зеркало, в результате чего в каждом осколке появляется монстр. Затем царица высыпает осколки через окно на поле, и монстры материализуются из них. Чтобы царица не могла околдовать богатырей, посмотрев им в глаза, жёны богатырей обрывают подолы одежд и завязывают мужьям глаза, а сами пытаются управлять их движениями. Из-за повязок богатыри ослеплены, поэтому бьют друг друга или промахиваются, и монстры с лёгкостью их побеждают. Но, развязав глаза, богатыри успешно одерживают победу в сражении.

Тем временем кувшин наполняется слезами, и Царица убегает вместе с ним. В карете злодейку ловят бабуля и Тихон, но ворон перехватывает кувшин и улетает с ним. Все монстры слепнут, а затем исчезают.

Князь узнаёт от Антипа, что царицу посадили в седьмую камеру, и бежит туда. Князь и Антип видят, что она выбралась через скрытый проход. Царица тем временем приходит к дереву и поливает его слезами. Через несколько секунд оно созревает, и плоды готовы к употреблению. Затем она срывает и съедает один плод, от чего молодеет примерно на сорок лет. Увлёкшись, царица ест другие плоды, ворон пытается её остановить, но она не хочет его даже слушать и бросает его в стену. Когда ворон приходит в себя, он видит, что царица обратилась в младенца.

Тем временем князь скучает, но к нему прилетает ворон и приносит маленькую царицу. Князь и Антип радуются этому, даже не зная, кем является этот младенец, и она, по-видимому, околдовывает их. Фильм заканчивается весёлым смехом малыша, постепенно трансформирующимся в зловещий смех царицы.

Мнения Сергея Сельянова 
В интервью «Парку культуры» продюсер картины Сергей Сельянов рассказал о главных персонажах фильма:
«Ведь кто такие богатыри? Это наши выразители и представители, наш имидж для самих себя. При всех достоинствах классической былинной интерпретации, она сегодня уже, наверное, не очень актуальна, а через такое кино, как наше, через таких персонажей зрителю проще любить страну. Богатыри у нас такие — немного смешные, человечные, но у них есть принципы, которые не обсуждаются, — „один за всех и все за одного“, Родина, Русь. В этом есть какое-то правильное сообщение, мы все в нём нуждаемся, а кино сегодня — вид искусства, создающий и объединяющий нацию. Посмотрят люди от Владивостока до Калининграда некий хит — население страны таким образом объединяется, наверное, лучше, чем каким бы то ни было».

Персонажи 
 Алёша Попович — самый младший богатырь. Немного глуповат, но весел и честен. Не смог обучиться грамоте, первый его подвиг окончился провалом, он понял, что нужно исправиться и не подвести Русь и родной город Ростов.
 Добрыня Никитич — средний богатырь. Обычно любит поспать и не просыпается до восхода солнца. Водит дружбу со Змеем Горынычем. Начальник дружины Князя Киевского.
 Илья Муромец — самый старший богатырь. Добрый, бескорыстный и простой. Верит в судьбу и приметы, любит свою землю русскую. Женат на летописце Алёнушке. Любит маму, помогает ей по хозяйству.
 Гай Юлий Цезарь (или просто — Юлий) — говорящий богатырский конь Алёши Поповича.
 Князь Киевский — правитель Киева. Когда того требует жизненно-необходимая ситуация — жадный, хитрый лицемер, однако, иногда может проявить достоинство и патриотизм.
 Антип — боярин, вечно сопровождающий Князя.
 Любава — 16-летняя девица, жена Алёши.
 Алёнушка — жена Ильи, журналистка-феминистка.
 Настасья Филипповна — жена Добрыни, грозящая мужу переездом к маме из-за того, что ему нет времени до неё.
 Тихон — дядя (наставник) Алёши Поповича.
 Бабуля — бабушка Любавы. Недолюбливает Алёшу. Называет его «непутёвым».
 Змей Горыныч — трёхглавый красный дракон, старинный друг Добрыни Никитича. Каждая голова обладает отдельным характером и голосом.
 Вася — верблюд Добрыни Никитича, второй его питомец.
 Бурушка — конь Ильи Муромца, сила которого заключается в волшебной гриве.
 Моисей — осёл Любавы и друг коня Юлия, который носит имя еврейского пророка.
 Шамаханская царица — владычица восточной страны, владеющая колдовскими чарами. Когда-то была красивой, но с того времени прошло много лет и она сильно постарела и облысела. Мечтала вернуть себе молодость, но в итоге, найдя дерево молодости, обернулась в младенца.
 Ворон — служит Шамаханской царице. С помощью своих перьев умеет создавать иллюзии. Много знает о Руси и её традициях. Не любит коня Юлия и хочет снять с него шкуру.
 Леший — монстр с болота, который пытался съесть Юлия. Но вступил в драку с Алёшей и был завален брёвнами своей избы.

В ролях

Рекламная кампания 
В марте 2010 года в Интернете был опубликован первый вариант постера мультфильма, а в апреле — его окончательная версия. В июне 2010 года вышел второй трейлер фильма, пародировавший рекламный ролик игры «World Of Warcraft».

Даты премьер 
  — 30 декабря 2010
  — 30 декабря 2010
  — 30 декабря 2010
  — 10 января 2011
  — 16 февраля 2011
  — 14 марта 2011
  — 1 сентября 2011
  — 15 ноября 2012

Компьютерная игра 
По мотивам мультфильма 24 декабря 2010 года вышла одноимённая компьютерная игра, которая имела другой сюжет и свои собственные катсцены.

Отзывы 
Александра Лайт в своей рецензии, опубликованной на сайте издательского дома «Новый взгляд» отметила, что мультфильм «в целом красивый и смешной», добавив при этом, что «юмор, конечно не очень патриотичный, но зато очень современный».

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 Три богатыря и Шамаханская царица на сайте студии «Мельница»
 «Три Богатыря и Шамаханская царица» на сайте СТВ

Мультфильмы студии «Мельница»
Мультфильмы СТВ
Рисованные мультфильмы России 2010 года
Мультфильмы по былинам
Мультфильмы о говорящих лошадях
Мультфильмы о драконах
Мультфильмы с боевыми искусствами
Фильмы-кроссоверы
Побег из тюрьмы в искусстве
Три богатыря
Сиквелы мультфильмов
Полнометражные мультфильмы России